Натуральне число 628
 628 рік до нашої ери
 628 рік нашої ери